Фаррагут () — английская фамилия и топоним.

Люди 
  (1755—1817; наст. имя Хорхе Фаррагут Мескида) — британо-американский военно-морской офицер.
 Фаррагут, Дэвид (1801—1870) — американский военно-морской офицер, первый адмирал, контр-адмирал и вице-адмирал в истории США.

Топоним США 
  — парк штата в Айдахо.
  — город в Айове.
  — городок в Теннесси.

Корабли ВМФ США 
 :
 Эскадренные миноносцы типа «Фаррагут» — 8 кораблей, спущенных на воду в 1934—1935 гг.
 Эскадренные миноносцы типа «Фаррагут» («Кунц») — 10 кораблей, спущенных на воду в 1958—1960 гг.
 :
  — миноносец, в строю с 1899 по 1919 гг.
  — эскадренный миноносец, в строю с 1920 по 1930 гг.
 USS Farragut (DD-348) — эскадренный миноносец, в строю с 1934 по 1945 гг.
  — эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием, в строю с 1960 по 1989 гг.
 USS Farragut (DDG-99) — эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием, в строю с 2006 г.

Станции Вашингтонского метро 
 Фаррагут-Уэст
 Фаррагут-Норт

Прочее 
  — тренировочная база ВМФ США в 1942—1946 гг., располагавшаяся в Айдахо.
  — площадь в Вашингтоне.
  — старшая школа в Чикаго.

См. также 
 Феррагут (Феррагус, Ферракутус, Ферракут, Феррагуто, Ферро, Фернагю) — мавританский рыцарь, персонаж сказаний и поэм.